Gratz kan syfta på

Personer
 Benjamin Gratz Brown (1826-1885), amerikansk senator och guvernör
 Leopold Gratz (1929-2006), österrikisk politiker, utrikesminister samt Wiens borgmästare

Geografi

USA 

 Gratz, Pennsylvania – en ort i Pennsylvania, Dauphin County, 
 Gratz, Kentucky – en ort i USA

Österrike 

 Graz (förbundslandshuvudstad), Steiermark, Graz Stadt, 

Efternamn
Robotskapade USAförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar